Трбушани је насеље у Србији у општини Чачак у Моравичком округу. Према попису из 2011. било је 1968 становника.

Овде постоји ФК Полет Трбушани.

Демографија 
У насељу Трбушани живи 1452 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,2 година (38,9 код мушкараца и 39,5 код жена). У насељу има 547 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,35.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Чачак
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији